Урмия () — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Западный Азербайджан. Административный центр — город Урмия.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Анзаль (بخش انزل)
 Силване (بخش سیلوانه)
 Сумай-йе-Берадуст (بخش صومای برادوست)
 Назлу (بخش نازلو)
Население области на 2006 год составляло 856 914 человек.

Населённые пункты 

Десять крупнейших населённых пунктов шахрестана:

Ссылки 
 World Gazetteer 

Шахрестаны Западного Азербайджана